Сантијаго Атитлан има више значења:

 Општина Сантијаго Атитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Атитлан (Сантијаго Атитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику